Gminy w USA:
 Nottawa (ang. Nottawa Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Isabella
 Nottawa (ang. Nottawa Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie St. Joseph